Хемпстед има више значења:
 Округ Хемпстед (Арканзас), је округ у америчкој савезној држави Арканзас
 Хемпстед (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас
 Хемпстед (Њујорк), је град у америчкој савезној држави Њујорк
 Хемел Хемпстед, је град у Уједињеном Краљевству у Енглеској
 Хемпстед (Лондон)